Deva – termine sanscrito che indica ciò che è divino o celeste
 Deva – municipio della Romania, nella regione storica della Transilvania
 Deva – fiume spagnolo della Cantabria
 Deva – fiume spagnolo nei Paesi Baschi
 Deva – nome castigliano del comune spagnolo dei Paesi Baschi noto in basco come Deba
 Deva Victrix conosciuta anche come Castra Devana o Deva – fortezza legionaria romana e città della provincia di Britannia in Gran Bretagna
 Le Deva – gruppo musicale italiano